

Бінгемтон — місто, штат Нью-Йорк
 Бінгемтон — містечко, штат Нью-Йорк